Dominguensi – abitanti di Coronel Domingos Soares
Dominguensi – abitanti di São Domingos (Santa Catarina)
Dominguensi – abitanti di São Domingos do Norte